Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 6. Wahlperiode (1971–1976).

Zusammensetzung 

Bei der Volkskammerwahl 1971 stimmten nach offiziellen Angaben 99,85 % der Wähler für den Wahlvorschlag der Nationalen Front.

 Die Wahl hatte auf die Stärke der Fraktionen keinen Einfluss. Ihre Größe wurde im Voraus festgelegt. In der rechten Spalte der obigen Tabelle sind die Parteizugehörigkeiten der Mitglieder der Fraktionen des FDGB, des DFD, der FDJ und des Kulturbundes berücksichtigt.

Präsidium 

 Präsident der Volkskammer
 Gerald Götting (CDU)

 Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer
 Friedrich Ebert (SED)

 Mitglieder des Präsidiums:
 Erich Mückenberger (SED)
 Wilhelmine Schirmer-Pröscher (DFD)
 Heinz Eichler (SED)
 Karl-Heinz Schulmeister (Kulturbund)
 Egon Krenz (FDJ)
 Ernst Goldenbaum (DBD)
 Willi-Peter Konzok (LDPD)
 Margarete Müller (FDGB)
 Wolfgang Rösser (NDPD)

Fraktionsvorsitzende 

 Fraktion der SED
 Friedrich Ebert
 Fraktion der DBD
 Leonhard Helmschrott
 Fraktion der CDU
 Wolfgang Heyl
 Fraktion der LDPD
 Rudolf Agsten
 Fraktion der NDPD
 Siegfried Dallmann
 Fraktion des FDGB
 Hans Jendretzky
 Fraktion des DFD
 Katharina Kern
 Fraktion der FDJ
 Egon Krenz
 Fraktion des Kulturbundes
 Karl-Heinz Schulmeister, Kulturbund

Abgeordnete

Quelle 
 Sekretariat der Volkskammer im Auftrag des Präsidenten der Volkskammer der DDR (Hrsg.) „Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik : 6. Wahlperiode“, Berlin, Staatsverlag der DDR, 1972.

Liste (Mitglieder der Volkskammer)